Gyertyános — falu Romániában, Fehér megyében
 Gyertyános — falu Romániában, Hunyad megyében
 Gyertyános (Szlovénia) — korábban Zalagyertyános
 gyertyános (erdőtársulás) — erdőtársulás (Carpinion betuli)